Флаг муниципального образования Каза́нский муниципальный район Тюменской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 6 июля 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7138.

Описание 
«Прямоугольное полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края полосу в 1/5 полотнища, составленную из чередующихся 5 красных и 5 белых сегментов одинаковой величины; по центру основной, зелёной, части полотнища расположено изображение двух карасей и колосьев, выполненное белым и жёлтым цветами. Обратная зеркально воспроизводит лицевую».

Символика 
Цвет поля и колосья — указание на сельское хозяйство как основное занятие жителей района.

Компонованная оконечность служит указанием на пограничное (с Республикой Казахстан) положение района.

Два карася представляют собой речные (реки Ишим и Алабуга) и природные богатства района.

История 
Первый флаг района был утверждён 28 апреля 2005 года постановлением Думы муниципального образования Казанский район № 320 как флаг объединённого муниципального образования Казанский район (после муниципальной реформы — муниципальное образование Казанский муниципальный район).

Описание флага гласило: 
«Флаг ОМО Казанский район представляет собой прямоугольное полотнище из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней — зелёного и нижней — синего цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3. С левой стороны флага расположена треугольная вставка красного цвета, с положением на ней веера из трёх колосьев жёлтого цвета».

Полоса зелёного цвета символизирует земляные угодья Казанский района.

Полоса синего цвета символизирует обилие водных ресурсов, разведение и добычу рыбы.

Три колоса жёлтого цвета символизируют выращивание зерновых культур.

Примечания 

Флаги с изображением рыбы
Флаги с изображением пшеничного колоса